Calamares steht für:

 Calamares, Bezeichnung für bestimmte Meeresfrüchte als Lebensmittel, siehe Tintenfisch (Lebensmittel)
 Calamares (Software), Framework zur Erstellung von Installationsprogrammen für Linux-Distributionen